zwrotnik (geografia)
 zwrotnik (muzyka)
 ręczny napęd zwrotnicy kolejowej